Miejscowości w USA:
 Waupaca – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
 Waupaca – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Gminy w USA:
 Waupaca (ang. Waupaca Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Waupaca (ang. Waupaca County) – w stanie Wisconsin